Премия «Тони» за лучшую женскую роль второго плана в мюзикле — американская театральная награда, присуждаемая  и «» лучшей актрисе, исполнившей роль второго плана в мюзикле, поставленном на Бродвее. Впервые премия в данной номинации была вручена в 1950 году. Своё название премия получила в честь актрисы, режиссёра и сооснователя фонда American Theatre Wing Антуанетт «Тони» Перри.

За все время существования премии её получило 69 актрис. Актриса Пэтти Люпон — последняя на данный момент обладательница премии, она получила её за роль Джоанны в мюзикле «Компания». Актрисы Джуди Кей, Андреа Мартин и Одра Макдональд завоевали большинство наград в категории «Лучшая актриса второго плана в мюзикле»; они являются двукратными обладательницами премии. Актриса Андреа Мартин также пять раз номинировалась на премию как лучшая актриса второго плана в мюзикле; это рекордное количество номинаций в данной категории.

Победители и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию «Тони» в категории «Лучшая актриса второго плана в мюзикле».

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия Лоренса Оливье за лучшую женскую роль второго плана в мюзикле
 Премия Лоренса Оливье за лучшее исполнение роли второго плана в мюзикле

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии «Тони» 

Премия «Тони»
Списки лауреатов премий
Награды актрисам